Ел Идоло има више значења:

 Ел Идоло (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Идоло (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Идоло, Ла Пуентесита (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Идоло (Аксутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Идоло (Петлалсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику